Aleksiejewka, Alaksiejeuka – nazwy toponimów i hydronimów w Rosji i na Białorusi

Białoruś 
:
m.in.:
 Alaksiejeuka – wieś w rejonie brahińskim obwodu homelskiego
 Alaksiejeuka – osiedle w rejonie czeczerskim obwodu homelskiego
 Alaksiejeuka – osiedle w rejonie homelskim obwodu homelskiego
 Alaksiejeuka – wieś w rejonie kościukowickim obwodu mohylewskiego
 Alaksiejeuka – wieś w rejonie kliczewskim obwodu mohylewskiego

Rosja 
:

Miejscowości 
m.in.:
 Aleksiejewka – miasto w obwodzie biełgorodzkim
 Aleksiejewka – wieś w rejonie czeriemisinowskim obwodu kurskiego
 Aleksiejewka – wieś w rejonie głuszkowskim obwodu kurskiego
 Aleksiejewka – wieś w rejonie kastorieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet aleksiejewski)
 Aleksiejewka – wieś w rejonie kastorieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet krasnodolinski)
 Aleksiejewka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego (sielsowiet artiuchowski)
 Aleksiejewka – wieś w rejonie sołncewskim obwodu kurskiego
 Aleksiejewka – wieś w rejonie wołowskim obwodu lipieckiego (sielsowiet zacharowski)
 Aleksiejewka – wieś w rejonie smoleńskim obwodu smoleńskiego

Rzeki 
m.in.:
 Aleksiejewka – dopływ Wieslany w dorzeczu Kamy (Kraj Permski)
 Aleksiejewka – dopływ Kniażnej w dorzeczu Miedwiedicy (obwód wołgogradzki)

Zobacz także 
 Aleksiejewka Wtoraja – wieś w obwodzie lipieckim (Rosja)

Strony ujednoznaczniające